Małopolski Wyścig Górski 2021, znany również jako Tour of Małopolska 2021 – 59. edycja wyścigu kolarskiego Małopolski Wyścig Górski, która odbyła się w dniach od 3 do 6 czerwca 2021 na liczącej ponad 398 kilometrów trasie z Krakowa do Przehyby. Impreza kategorii 2.2 była częścią UCI Europe Tour 2021.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Prolog

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Liderzy klasyfikacji

Bibliografia 
 
 

2021 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2021
2021